Osoby o tym nazwisku:
 Flawian (Pasicznyk) – prawosławny biskup
 Stepan Pasicznyk – ukraiński skoczek narciarski
 Wiktor Pasicznyk – ukraiński skoczek narciarski oraz kombinator norweski, olimpijczyk